

Patronyme 

 Kathleen Winsor (1919-2003), écrivain américain ;
 Roy Winsor (1912-1987), réalisateur, producteur et auteur de roman policier américain.

Toponyme

Winsor, village de la paroisse civile de Copythorne (Hampshire).

Windsor Forest, village.